Liste Swadesh de 207 mots en français et en breton.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Pour certains mots bretons, des variantes orthographiques existent; dans ce cas, une seule des orthographes possibles est indiquée.

Voir aussi

Bibliographie 
 Brezhoneg ... buan hag aes (Per Denez), Omnivox, Paris 1997 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Breton

Liens externes 
  Dictionnaires de breton (Lexilogos)
  Dictionnaire pratique français-breton (dialecte du Léon) du Colonel Troude ( éd. 1885)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionary : Swadesh lists for Celtic languages
  Wikeriadur (Wiktionnaire breton)

Langue bretonne
breton
Langue brittonique